„What Hurts the Most” – singel Jo O’Meary z 2005
 „What Hurts the Most” – singel Marka Willsa z 2006
 „What Hurts the Most” – singel grupy Rascal Flatts z 2006
 „What Hurts the Most” – singel Cascady z 2007